Bayless ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bayless (* 1966), deutscher Musiker
 Anne Francis Bayless, US-amerikanische Cellistin
 Betsey Bayless (* 1944), US-amerikanische Politikerin
 Jerryd Bayless (* 1988), US-amerikanischer Basketballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Bayless House, in Anchorage, Kentucky, ID-Nr. 80001556
 Bayless Quarters, in North Middletown, Kentucky, ID-Nr. 83002556

Siehe auch:
 Bailess
 Bayliss
 Bayles